

Persone
 Amisha Patel, o anche Ameesha (1976) – attrice indiana
 Dev Patel (1990) – attore britannico
 Narendra Patel (1938) – medico e accademico scozzese
 Pierre Patel (1605 ca.–1676) – pittore francese
 Priti Patel (1972) – politica britannica del Partito Conservatore
 Raj Patel (1972) – economista, accademico e giornalista inglese
 Shailja Patel (1970) – economista, poetessa e attivista keniana con cittadinanza statunitense
 Vallabhbhai Patel (1875-1950) – politico indiano

Altro
 Aeroporto di Sardar Vallabhbhai Patel – aeroporto nei pressi di Ahmedabad, in India

Pagine correlate 
 Patil